Az 1968. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 10-én rendezték Le Recoin de Chamrousse-ban. Az aranyérmet az osztrák Olga Pall nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1968. évi téli olimpiai játékokon